Boston-Maine Airways ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Boston-Maine Airways, gegründet 1931, siehe Northeast Airlines (Vereinigte Staaten)
 Boston-Maine Airways (1999)